Osoby:
 Giovanni Colona
Miejscowości w USA:
 Colona – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Colona – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Ouray
Gminy w USA:
 Colona (ang. Colona Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
Rośliny:
 Colona – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych